Parum este un gen de insecte lepidoptere din familia Sphingidae.

Descriere 

Cladograma conform Catalogue of Life:

Referințe

Legături externe 

Parum